Irodalom
A hetedik fiú (The Seventh Son), Orson Scott Card 1987-ben megjelent regénye
Film
A hetedik fiú (Safe Passage), 1994-ben bemutatott amerikai filmdráma
A hetedik fiú (The Seventh Son), 2014-ben bemutatott amerikai fantasyfilm